Il doppio  dello  Samarkand Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Irakli Labadze e Denis Matsukevich erano i detentori del titolo.

Kaden Hensel e Adam Hubble hanno battuto in finale 7–5, 7–5 Valery Rudnev e Ivan Serheev.

Teste di serie 

 Diego Álvarez /  Carles Poch-Gradin (quarti di finale)
 Michail Elgin /  Evgenij Kirillov (semifinali)

 Aleksej Kedrjuk /  Deniss Pavlovs (quarti di finale) 
 Kaden Hensel /  Adam Hubble (campioni)

Tabellone

Note 
 

Samarkand Challenger 2009